DFF har flere betydninger:

 Danske Fodbold Fanklubber – paraplyorganisation for danske fanklubber i forbindelse med fodboldklubber
 Dansk Fodgænger Forbund – interesseorganisation for fodgængere
 Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet – dansk fagforbund
 Dansk Fægte-Forbund – Et forbund under Danmarks Idræts-Forbund
 Dansk Filmfotograf Forbund – interesseorganisation for filmfotografer.
 Det Frie Forskningsråd – dansk forskningsråd
 Deutscher Fernsehfunk – Statsejet TV-station i DDR.